Nybølle kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nybølle (Hillerslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hillerslev Sogn
 Nybølle (Horslunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Horslunde Sogn
 Nybølle (Ryde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ryde Sogn
 Nybølle (Smørum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Smørum Sogn